Фридхельм Функель (; ) — немецкий футболист, игравший на позиции полузащитника, и тренер.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1972 году в клубе «Нойс», в котором провёл всю свою молодёжную карьеру. В следующем году перешёл в «Байер 05 Юрдинген», в котором провёл 7 сезонов. С 1980 по 1983 год представлял команду «Кайзерслаутерн», в которой за 66 матчей забил 24 гола. В 1983 году вернулся в «Байер 05 Юрдинген», где в 1990 году завершил карьеру футболиста.

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру, как и карьеру футболиста, начал в клубе «Нойс». С 1990 по 1996 год тренировал «Байер 05 Юрдинген» (первый сезон был помощником тренера). В 1996 году возглавил «Дуйсбург», в котором проработал 4 года. Сезон 2000/01 тренировал «Ганзу». Следующий сезон возглавлял «Кёльн».

Функель тренировал «Айнтрахт» с 2004 по 2009. 1 июля 2009 года контракт был расторгнут.

Вместе с Эрихом Риббеком Фридхельм держит рекорд по продолжительности пребывания в «Айнтрахте» — пять полных сезонов.

3 октября 2009 года клуб «Герта» объявил о назначении Функеля в качестве нового главного тренера после увольнения Люсьена Фавра. Контракт не был продлён, и Фридхельм покинул клуб в 2010 году.

22 мая 2010 года Функель был назван новым тренером «Бохума». Уволен 14 сентября 2011 года.

20 сентября 2011 года Функель был взят на работу в качестве главного тренера в «Алеманнию». Уволен 1 апреля 2012 года после серии из пяти подряд поражений. В клубе он достиг отметки трёх побед, восьми ничьих и девяти поражений в 20 матчах.

7 сентября 2013 года был назван новым тренером «Мюнхен 1860». Его первый матч в качестве тренера мюнхенского клуба закончился со счётом 0:0 (против «Аален» 13 сентября 2013 года). 2 апреля 2014 года «Мюнхен 1860» заявил, что Функель собирается покинуть клуб по окончании сезона из-за «различных концептуальных взглядов на ориентации в спорте». Тем не менее клуб уволил Функеля 6 апреля 2014 года после поражения от «Карлсруэ» 0:3 в домашней игре днём ранее. Приведя статистику в мюнхенском клубе к семи победам, восьми ничьим и девяти поражениям в 24 матчах. В 2021 году вновь возглавил «Кельн», однако уже в скором времени был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Личная жизнь 
Имеет двух детей. Является старшим братом Вольфганга Функеля.

Достижения 
 «Кайзерслаутерн»
 Финалист Кубка ФРГ: 1980/81

 «Байер 05 Юрдинген»
 Обладатель Кубка ФРГ: 1984/85

Клубная статистика

Статистика тренера

Примечания

Ссылки 
 
 Фридхельм Функель на eintracht-archiv.de 

Футболисты Германии
Игроки второй сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Юрдинген 05»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Юрдинген 05»
Тренеры ФК «Дуйсбург»
Тренеры ФК «Ганза»
Тренеры ФК «Кёльн»
Тренеры ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Тренеры ФК «Герта»
Тренеры ФК «Бохум»
Тренеры ФК «Алеманния» Ахен
Тренеры ФК «Мюнхен 1860»
Тренеры ФК «Фортуна» Дюссельдорф